Bruno Gentili, grecista italiano
Bruno Gentili, giornalista italiano